Magnús Stephensen kan syfta på:

 Magnús Stephensen (1762–1833), isländsk ämbetsman
 Magnús Stephensen (1797–1866), isländsk ämbetsman
 Magnús Stephensen (1836–1917),  isländsk ämbetsman

Se även 
Magnus Stephensen, dansk arkitekt och formgivare.